Нагута́ (реже Нагу́та, Нагу́тск) — бальнеологическая курортная местность в России (Ставропольский край), в 22 км к Западу от ж/д ст. Минеральные Воды и в 20 км к Северу от Ессентуков. Расположена в районе Кавказских Минеральных Вод.

Природа 
Местность занимает живописные и исторические места первых поселений на КавМинВодах итальянских и немецких колонистов – виноделов (с начала XIX века) в районе Темпельгофа (а также Орбельяновки, район ж/д станции Суворовская, и Николаевская Степь)
и Калаборки; к ним прилегают также близрасположенные населённые пункты: Быкогорка, Порт-Артур, Верблюдогорка, Новоблагодарное (Предгорного р-на); а также островные территории в районе Суворовской (на западе); и в районе ж/д ст. Орбельяново (на севере) – Нагутское, Перевальный (последние два – Минераловодский р-н), и ж/д ст. Нагутская (Андроповский р-н) [в 35 км к С-З от ж/д ст. Минеральные Воды и в 45 км к С (С-З-С) от Пятигорска].

Рельеф преимущественно равнинный; выделяется гора-лакколит Верблюд, склоны которой покрыты в основном лиственными лесами (дуб черешчатый и скальный, бук, орешник, кизил).

Климат 
Климат континентальный. Зима умеренно мягкая, с неустойчивым снежным покровом; средняя температура янв. −4 °C. Лето тёплое; средняя температура июля 21 °C. Осадков ок. 600 мм в год.

Лечебные свойства курорта 
Ландшафто-климатические особенности являются основными курортными факторами предгорных районов Пятигорья. Большое число солнечных дней, повышенная ультрафиолетовая радиация, исключительно чистый горный воздух, насыщенный хвойным ароматом, создают благоприятные условия для проведения климатотерапии.
Основу природных лечебных факторов, наряду с климатом, составляют минеральные воды Нагутского месторождения, выведенные на поверхность путём бурения (с глубины до 800 м) в 1952 году. Относятся к термальным углекислым гидрокарбонатно-хлоридным натриевым с минерализацией около 12 г/л. Суточный дебит источников свыше 3200 м3. Нагутское месторождение — крупнейшее в Ставрополье (включая в бытность входящую КЧР).

Развитие 
В конце 60-х – начале 80-х в Нагутской курортной местности функционировал небольшой пионерлагерь [сезонный лагерь пионерский (и/или молодёжный) санаторного типа, организованный республиканским (РСФСР) советом профсоюзов совместно с хозяйственными органами и органами здравоохранения и народного образования]. По перспективному плану у подножия г. Верблюд будет создан бальнеологический курорт, где одновременно смогут получить лечение 10 тыс. человек (что соответствует пропускной способности всех санаториев и профилакториев Пятигорска). Близ станицы Солуно-Дмитриевская (ст. Нагутская) в советские (1980-е) годы возведён завод по розливу минвод Нагутского месторождения мощностью 250 млн бутылок в год (ныне The Coca-Cola Company; для сравнения, ежегодный розлив крупнейшего в Союзе предприятия по розливу минводы – «Боржоми» (Боржоми-Бакурианская группа курортов) – составлял около 400 млн бутылок; что примерно равнялось розливу минеральных вод всех городов-курортов КавМинВод).

Примечания

Литература 
 Курорты. Энциклопедический словарь / Гл. ред. Е. И. Чазов. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — 592 с.

Кавказские Минеральные Воды